Popis registracijskih oznaka za cestovna vozila u Švicarskoj 

U Švicarskoj svaki kanton ima svoju oznaku (26 kantona).

Registracijske oznake kantona

Primjer 

Registracijske oznake za cestovna vozila
Švicarska